Pezzolo ist
 Pezzolo (Messina), eine Fraktion von Messina
 Pezzolo Valle Uzzone, eine italienische Gemeinde

Siehe auch:

 Pezzoli
 Pozzolo